Швебер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Швебер, Самуэль (1936—2017) — аргентинский шахматист; международный мастер.
 Швебер, Сильван (1928—2017) — американский физик-теоретик и историк науки.